Een verkeersweg:
 N947 (België)
 N947a (België)
 N947b (België)
 N947 (Nederland), zie Provinciale weg 947

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing